A Będziesz Ty... a Trubadurzy együttes 1973-ban megjelent ötödik nagylemeze, amelyet a Pronit adott ki. Katalógusszámai: XL 0992 (mono), SXL 0992 (stereo). 1998-ban CD-n is megjelent.

Az album dalai

A dalok az eredeti hanglemez kiadványon folytatólagosan vannak számozva mind a borítón, mind a címkén.

A oldal

 Dokądkolwiek z karuzeli ulic 		
 Będziesz Ty 
 Ile wiemy o sobie 
 Przedwieczorna godzina

B oldal

 Piąta pora roku 		
 Spojrzenie pod słońce 		
 Jeszcze moja 		
 Dokąd idziesz lato 		
 Połoniny niebieskie 		
 Mówisz tak

Források

 http://www.discogs.com/Trubadurzy-B%C4%99dziesz-Ty/master/579445

Trubadurzy-albumok
1973 nagylemezei